Лас-Кинтанильяс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Бургос. Занимает площадь 24,783 км². Население — 399 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 13 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса